Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg-Ansbach steht für:

 Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg-Ansbach (SPSG, GK I 1048), Gemälde von Lucas Cranach d. J., 1571, mit Kopfbedeckung
 Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg-Ansbach (SPSG, GK I 1192), Gemälde von Lucas Cranach d. J., 1571, ohne Kopfbedeckung

Siehe auch:
 Georg (Brandenburg-Ansbach-Kulmbach) (1484–1543), Markgraf des fränkischen Fürstentums Ansbach, Verwalter von Brandenburg-Kulmbach